Русени има више значења:

 Русени (Појана Тејулуј), насеље у округу Њамц у Румунији
 Русени (Борлешти), насеље у округу Њамц у Румунији